Сербська Суперліга 2016/2017 років — 11-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Сербії, з моменту заснування у 2006 році. Свій восьмий титул чемпіона Сербії здобув столичний Партизан.

Учасники та стадіони

Перший раунд

Турнірна таблиця 

 
 
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
  
  

Позначення:

Результати

Чемпіонський раунд 

 

Позначення:

Результати

Втішний раунд 

 
 
 
  
  

  
  

Позначення:

Результати

Лідери чемпіонату

Статистика

Бомбардири

Хет-трики

Посилання 
 Офіційний сайт Суперліги
 Таблиці і результати Суперліги
 Суперліга Сербії на soccerway 

2016—2017
Сербія
Сербія
2017 у сербському спорті
2016 у сербському спорті